Iván García Cortés (conegut com a "Miner") (Gijón, 1971), futbolista asturià
 Iván García Cortina (Gijón, 1995), ciclista asturià
 Iván García Navarro (Guadalajara, 1993), saltador mexicà
 Iván García Sánchez (Santiago de Cuba, 1972), atleta cubà

Altres:
 Ivan Garcia i Casado (Barcelona, 1986), jugador de bàsquet català